Marco Zanotti ist der Name folgender Personen:

* Marco Zanotti (Radsportler, 1974) (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Marco Zanotti (Radsportler, 1988) (* 1988), italienischer Radrennfahrer